Пити:
 Пити — азербайджанский национальный суп.
 Пити (Гуам) — деревня на острове Гуам.
 Пити, Адам (род. 1994) — британский пловец, олимпийский чемпион.
  (известный как Пити; род. 1981) — испанский футболист.

См. также